Абганеровское сельское поселение — сельское поселение в Октябрьском районе Волгоградской области. Административный центр и единственный населённый пункт в составе сельского поселения — село Абганерово.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
Территорию поселения пересекает автодорога Волгоград - Котельниково - Сальск.

Примечания 

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Октябрьского района Волгоградской области